Ягодная Поляна — название населённых пунктов в России:

 Ягодная Поляна — деревня в Уфимском районе Башкортостана.
 Ягодная Поляна — посёлок в Старошайговском районе Мордовии.
 Ягодная Поляна — село в Татищевском районе Саратовской области.